Le Don de Dieu, navire utilisé lors de la fondation de Québec
 Le Don de Dieu, film de Gaston Kaboré (1983)
 Don de Dieu, bière québécoise